Azzaro ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Azzaro (* 1948), französischer Boxer
 Leonardo Azzaro (* 1978), italienischer Tennisspieler
 Loris Azzaro (1933–2003), italienischer Modeschöpfer und Parfumeur
 Pierluca Azzaro (* 1970), italienischer Historiker